LIF kan syfta på:

 LIF – en branschorganisation för forskande läkemedelsföretag, se Läkemedelsindustriföreningen
 LIF – för frågor kring integration, invandring och mångfald, se Liberala invandrarförbundet
 LIF – en spektroskopisk metod, se laser-inducerad fluorescens
 LIF – ett historiskt parti i Österrike, se Liberales Forum

Sportklubbar
 Leksands IF
 Lenhovda IF
 Lesjöfors IF
 Lillhärdals IF

Se även 
 Lif
 Liv (olika betydelser)